Точимилко има више значења:

 Општина Точимилко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Точимилко (Точимилко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику